Les élections municipales de 2019 à Athènes  ont lieu le  et le  afin de renouveler pour cinq ans les 49 conseillers municipaux du conseil municipal d'Athènes ainsi qu'élire le maire d'Athènes. 

La liste Nouvelle Démocratie, menée par Kóstas Bakoyánnis triomphe et remporte largement ces élections municipales, au détriment des autres partis. Bakoyánnis devient ainsi maire d'Athènes.

Résultats

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi 

Grèce
2019 en Grèce
Politique en mai 2019
Politique en juin 2019